2 miejscowości w Estonii:
 Räsna – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Põltsamaa.
 Räsna – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Tapa.